Змајевац може бити:

 Змајевац (Кнежеви Виногради), насељено мјесто у општини Кнежеви Винограду (раније Бели Манастир), Република Хрватска
 Змајевац (Цазин), насељено мјесто у општини Цазин, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ

или

 Змајевац (излетиште), излетиште поред Бање Луке
 Змајевац (Фрушка гора), излетиште на Фрушкој гори
 Змајевац (тврђава), средњовјековни град који се налазио на простору данашњег Милошева у општини Челинац, Република Српска, БиХ
 Змајевац (Зеница)